Jeronimas Milius é um cantor lituanês. Jeronimas foi o representante da Lituânia no Festival Eurovisão da Canção 2008.

Participantes do Festival Eurovisão da Canção